Jatimulya (Cilodong), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Cidahu), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Kasokandel), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Terisi), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Compreng), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Kuwarasan), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Pameungpeuk), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Pedes), een bestuurslaag in Indonesië
Jatimulya (Suradadi), een bestuurslaag in Indonesië